Ameln ist
 Ameln, Ortsteil der Gemeinde Titz im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Ameln ist der Familienname folgender Personen:
 David Ameln (* 1978), deutscher Tenor
 Elsbeth von Ameln (1905–1990), deutsche Juristin und Strafverteidigerin
 Fritz von Ameln (1901–1970), deutscher Politiker (CDU)
 Gerald Ameln (* 2001), deutscher American-Football-Spieler
 Karl-Robert Ameln (1919–2016), schwedischer Segler
 Konrad Ameln (1899–1994), deutscher Hymnologe
 Michael von Ameln, (1971) deutscher Hockeyschiedsrichter